Lomnice bezeichnet

Orte
Stadt im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Lomnice nad Lužnicí
Stadt im Okres Semily, Tschechien; siehe Lomnice nad Popelkou
Flecken im Okres Brno-venkov, Tschechien; siehe Lomnice u Tišnova
Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien; siehe Lomnice u Rýmařova
Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien; siehe Lomnice u Sokolova

Dlouhá Lomnice, Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Dolní Lomnice, Ortsteil von Kunice u Říčan, Okres Praha-východ, Tschechien
Dolní Lomnice (Doupovské Hradiště), Ortsteil von Doupovské Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Horní Lomnice, Ortsteil von Kunice u Říčan, Okres Praha-východ, Tschechien
Horní Lomnice, Ortslage von Lomnice nad Popelkou, Okres Semily, Tschechien
Horní Lomnice (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Flüsse
Zufluss der Otava in Westböhmen, siehe Lomnice (Fluss)
 Zufluss der Smědá in Nordböhmen, siehe Lomnice (Smědá)
 Zufluss der Eger in Nordböhmen, siehe Lomnice (Eger)